Milano-Sanremo 1980 var den 71. udgave af cykelløbet Milano-Sanremo og blev arrangeret 16. marts 1980. Løbet blev vundet af Pierino Gavazzi, efterfulgt af Giuseppe Saronni og Jan Raas.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1980
Cykelløb i 1980